Martina Navrátilová e Anne Smith hanno battuto in finale Evonne Goolagong e Betty Stöve 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong /  Betty Stöve (finale)
 Martina Navrátilová /  Anne Smith (Campionesse)

 Rosie Casals /  Joanne Russell (semifinali)
 Patricia Bostrom /  Marita Redondo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1978